Molekulska formula -{C15H18N2O3}- se može odnositi na:

 Benzilbutilbarbiturat
 Terbekvinil